Lamalgama  col·loquial que s'utilitza per referir-se a una mescla de coses, persones, el que sigui. Va ser molt utilitzat per Ramon Llull, que combinava els gèneres que utilitzava per complir els seus objectius

Recursos literaris